Miejscowości w USA:
 Walters – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Walters – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cotton
Gminy w USA:
 Walters (ang. Walters Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman